Kyei ist der Familienname folgender Personen:

 Grejohn Kyei (* 1995), französisch-ghanaischer Fußballspieler 
 Linda Kyei (* 1987), deutsche Musikerin